Tenisový turnaj WTA Nordea Nordic Light Open 2007 se konal ve dnech 30. července – 5. srpna ve švédském Stockholmu, venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie Tier IV. Odměny činily 145 000 USD.

Svůj premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA získala Polka Agnieszka Radwańska. První zápas v hlavní soutěži turnajů WTA zde odehrála Petra Kvitová, když vypadla v úvodním kole.

Nasazení hráček 
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańska (vítězka)
  Émilie Loitová (čtvrtfinále)
  Kaia Kanepiová (1. kolo)
  Nathalie Dechyová (1. kolo)
  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Karin Knappová (odhlásila se)  Věra Duševinová (finále)  Maria Elena Camerinová (1. kolo) Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Virginia Ruanová Pascualová (vítězky)  Věra Duševinová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Nathalie Dechyová /  Émilie Loitová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Tatjana Maleková (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2007
Nordea Nordic Light Open
Tenis ve Švédsku v roce 2007